Осман може бити:
 Осман, припадник Османлија
 
 Осман ибн Афан
 Осман I
 Осман II
 Осман III
 Осман-паша, вишезначна одредница
 Осман (еп), еп Џива Гундулића из 17. века

Види још 
 Османлије (Османлије)
 Отоман, вишезначна одредница